Landeck – città austriaca
 Landeck – frazione del comune tedesco di Teningen
 Bad Landeck (oggi Lądek-Zdrój) – città polacca
 Landeck (oggi Landek) – frazione del comune polacco di Jasienica
 Landeck in Westpreußen (oggi Lędyczek) – frazione della città polacca di Okonek